Treytorrens steht für folgende Orte im Kanton Waadt, Schweiz:
 Treytorrens (Payerne), Gemeinde
 Treytorrens, Weiler in Puidoux

Treytorrens ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Treytorrens (1594–1633), Schweizer Militär 
 Louis de Treytorrens (1726–1794), Schweizer Mathematiker und Philosoph
 Nicolas Samuel de Treytorrens (1671–1728), Schweizer Pietist